«Karma Chameleon» — песня английской группы Culture Club с их второго студийного альбома 1983 года Colour by Numbers.
Авторами выступили вокалист группы Бой Джордж (он же Джордж О’Дауд), ударник , гитарист , клавишник  и  (бывший клавишник группы Sailor).
Сингл с песней, вышедший в сентябре 1983 года, стал международным хитом, возглавив хит-парады многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100), британский (6 недель № 1 в UK Singles Chart) и другие (№ 1 — Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Нидерланды, Япония).
«Karma Chameleon» стал вторым в карьере лидером британского чарта UK Singles Chart после предыдущего хита группы «Do You Really Want to Hurt Me», а в США он стал первым и единственным в карьере чарттоппером и 3 недели возглавлял общенациональный хит-парад.

Песня была награждена премией Brit Awards в категории «Best British Single» (1984). В Великобритании он стал самым успешным хитом 1983 года, 31-м бестселлером за всю историю английской музыки с тиражом более 1,4 млн копий в Соединённом королевстве. В мире было продано 5 млн копий.
Режиссёром видеоклипа стал Питер Синклер, а продюсером Стивен Бэррон, снявший также видео на песни «Money for Nothing» группы Dire Straits и «Take on Me» группы a-ha.

Видеоклип 
Музыкальное видео, снятое Питером Синклером, было снято на острове  в Уэйбридже в 1983 году.

По сюжету действие видео происходит в Миссисипи в 1870 году. В нём изображена большая многорасовая группа людей в одежде XIX века, некоторые из них одеты в красное, золотое и зеленое (как указано в тексте песни). Бой Джордж одет в то, что можно было бы назвать его фирменным стилем: красочный костюм, перчатки без пальцев и чёрный котелок.

Видно, как в толпе бродит карманник, обворовывая ничего не подозревающих жертв. В ходе песни группа и все остальные садятся на речное судно The Chameleon, пока Бой Джордж продолжает петь. На корабле четверо мужчин, включая вора, играют в покер. Вор жульничает, собрав себе флеш-рояль, чем обнаруживает себя и вынужден вернуть все свои нечестно заработанные деньги и пройти по доске под дамскими зонтиками, падая в реку. Когда видео заканчивается, день превращается в вечер, и вечеринка продолжается на лодке, которая плывет по реке.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарт всех времён

Сертификации 

|-
!scope="row"|Общие продажи:
|
|
|-

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1983 года
Синглы 1983 года
Синглы 1984 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100